Podmieście est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Podmieście, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Podmieście, village de la gmina de Głowaczów, dans la voïvodie de Mazovie
 Podmieście, village de la gmina de Gniewoszów, dans la voïvodie de Mazovie